Athée ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Athée (Côte-d’Or) im Département Côte-d'Or
 Athée (Mayenne) im Département Mayenne

mit Namenszusatz:
 Athée-sur-Cher im Département Indre-et-Loire

Siehe auch: Gerard d’Athée (um 1150–um 1210 oder 1213), aus Frankreich stammender englischer Söldnerführer